Баклин има више значења:
 Баклин (Канзас)
 Баклин (Мисури)